La Puntilla kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Puntilla (ort i Argentina), Catamarca,

Mexiko 

 La Puntilla, Veracruz, Tamiahua, 
 La Puntilla, Nayarit, Tecuala, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar